Коровяковка — село в Глушковском районе Курской области. Административный центр Коровяковского сельсовета.

История 
Селу Коровяковка более 400 лет.

Название села связано с именем первозаимщиков Коровяковских, служивых людей — дворян.

В рукописи № 120/167 библиотеки Архива Министерства иностранных дел, где под № 59 обозначены новики Новъгородок Северской — Новгорода Северского.
По 100 четвертей:
Богдан Иванов сын Коровяковской и Овдоким Федоров сын Озеров. Этим верстанием Богдан Иванович Коровяковский и Евдоким Федорович Озеров были возведены в ранг дворян государя Московского.

В Путивльская десятне 1626 года (переписи дворянского сословия приписанного к г. Путивлю) указаны с размером жалованья Коровяковские — 4 человека, трое из которых родные братья.
По 350 четей по 8 рублев —
Афонасий Романов сын Коровяковский.
По 9 рублев —
Иван Романов сын Коровяковский.
По 8 рублев —
Осип Семенов сын Коровяковской.
По 6 рублев —
Осип Романов сын Коровяковский. Вот они и являются основателями села.

В годы Великой Отечественной войны село было оккупировано немцами, но боевых действий в нем не было.

География

Ближайшие населённые пункты

Села 
 В сторону Украины — Попово-Лежачи, посёлок Теткино
 В сторону Курска — Карыж, Званное, посёлок Глушково

Города 
 Рыльск (около 50 км)
 Сумы (около 70 км)

Климат 
Коровяковка, как и весь район, расположена в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

Население 
В начале XXI века численность населения в Коровяковке составляла 638 человек.

Транспорт 
Коровяковка находится на автодорогe регионального значения  (Хомутовка — Рыльск — Глушково — Тёткино — граница с Украиной), на автодорогах межмуниципального значения  (38К-040 — Коровяковка) и  (Коровяковка — Тяжино), в 10,5 км от ближайшей ж/д станции Тёткино (линии Хутор-Михайловский — Ворожба, Ворожба — Волфино). Остановка общественного транспорта.

В 172 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Достопримечательности 
 Коровяковская средняя общеобразовательная школа, расположенная на ул. Ленина.

Известные жители 
 Буняченко, Сергей Кузьмич (1902 — 1946) — полковник РККА (1938), а позднее генерал-майор ВС КОНР, родился в этом селе 5 октября 1902 года.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Глушковского района